Stanthorpe puede referirse a:
 Stanthorpe, una localidad de Australia.
 Stanthorpe, un asteroide.